Евге́ний Петро́вич Копыл (; 25 мая 1986, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, вратарь.

Биография 
Воспитанник киевского футбола. В ДЮФЛ выступал за ДЮСШ-15 (Киев). С 2003 года по 2007 года выступал за «Динамо-3», «Динамо-2» и дубль киевского «Динамо». В дубле Евгений провёл 8 игр. В июле 2007 года побывал на просмотре в полтавской «Ворскле». Но перешёл в польский клуб «Заглембе» (Сосновец). В Экстраклессе дебютировал 27 октября 2007 года в матче против любинского «Заглембе» (2:1). Летом 2008 года перешёл в «Заглембе» (Любин).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Динамомания»
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Заглембе» Сосновец
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»